Судаков, Павел:
 Судаков, Павел Ильич (1878—1950) — советский государственный деятель, большевик.
 Судаков, Павел Фёдорович (1914—2010) — советский и российский живописец.